Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stan Smith e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Roscoe Tanner 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Stan Smith /  Erik Van Dillen (Campioni)
 Jim McManus /  Jim Osborne (finale)

 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (semifinali)
 Jimmy Connors /  Tom Gorman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1971